Bidubi (.) é um cantor e compositor brasileiro.

Discografia 
Quintal do Pagodinho

Cantores do Brasil
Compositores do Brasil